Jean Grégoire Barthélemy Rouger de Laplane (1766-1837), officier général français ;
 Hubert Rouger (1875-1958), homme politique français ;
 Jean Rouger (1940), homme politique français ;
 Jérôme Rouger (1970), dramaturge français.